Се́верский — многозначный термин.

Топоним 
 Северский — хутор в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
 Северский — бывший поселок городского типа, включён в состав города Полевской Свердловской области в 1942 году.
 Северский — до 1920 года название села Варнавинское в Абинском районе Краснодарского края.

Фамилия 
 Северский, Анатолий Андреевич (более известен под фамилией Ананьев; 1925—2001) — русский советский прозаик, Герой Социалистического Труда.
 Северский, Георгий Леонидович (1909—1997) — один из руководителей партизанского движения в Крыму в годы Великой Отечественной войны, советский писатель.
 Северский, Игорь Васильевич (род. 1936) — казахстанский учёный-географ.
 Северский, Ежи (Siewierski) (1932—2000) — польский писатель.
 Северский, Михаил Константинович (Скородумов) (1882—1954) — русский, советский певец, гусляр.
 Прокофьев-Северский, Александр Николаевич (de Seversky) (1894—1974) — русский и американский лётчик, изобретатель, авиаконструктор.
 Прокофьев-Северский, Николай Георгиевич (1875-?) — артист оперетты, баритон.

См. также  

 Северский район
 Северский трубный завод
 Северский конно-егерский полк
 Северский 18-й драгунский полк
 Северский трубник
 Северский зоопарк
 Северский сельсовет 
 Новгород-Северский
 Новгород-Северский район
 Новгород-Северский уезд
 Seversky 2PA

 Северский Донец
 Северск
 Северская